Mark Miles est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Michael Quill.

Il apparaît durant quelques épisodes de la saison 4.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97M573, condamné le  pour meurtre au premier degré à la peine de mort.

Saison 4 
Miles passe tout d'abord 10 années dans un hôpital psychiatrique à partir de 1987 (en plaidant la folie), après le meurtre de sa première ex-femme et de son fils.

Dix ans plus tard, après avoir été libéré, il assassine sa seconde ex-femme ainsi que ses deux filles, et est cette fois-ci condamné à mort.

Détenu extrêmement raciste, il est placé dès son entrée à Oz dans le couloir de la mort, et se met à insulter et à manquer de respect à tous ses voisins de cellule, spécialement au Homeboy Moses Deyell (qui occupe la cellule à la droite de la sienne) et à l'homosexuel Nat Ginzburg (qui occupe la cellule face à la sienne).

Après l'exécution de Shirley Bellinger, ses affaires personnelles sont récupérées par Sœur Peter Marie, qui donne le miroir de Shirley à Miles à sa demande.

Il achète ensuite un pinceau ainsi que de la peinture, et commence à peindre son autoportrait sur un des murs de sa cellule. Lorsque Ginzburg commence à souffrir de plus en plus à cause du SIDA, Miles n'arrive pas à dormir à cause de ses cris et s'énerve. Après la mort de Ginzburg, Miles recommence à insulter Deyell d'injures racistes et à le provoquer. Il l'énerve tellement que Deyell frappe le mur avec son poing et se casse la main, allant à l'infirmerie.

À son retour dans sa cellule, Moses Deyell commence à creuser un trou dans le mur séparant sa cellule de celle de Miles, cachant le trou du mur avec un poster à chaque fois qu'un gardien arrive.

Alors que l'exécution de Miles arrive à grands pas, Sœur Peter Marie vient lui demander de quelle manière il préférerait mourir. Paniqué, Miles commence à crier, subissant les moqueries de Deyell.

Une fois la peinture de Miles finie, Moses Deyell termine son trou presque au même moment, puis, à la suite d'une énième insulte raciste de la part de Miles, il met un coup de poing dans le mur et le transperce, parvenant à attraper Miles à la gorge pour l'étrangler.

Miles meurt étranglé juste avant qu'un gardien ne parvienne à entrer dans la cellule de Deyell pour le neutraliser.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction